Twin Towers kan syfta på:

 Twin Towers - två skyskrapor på nedre Manhattan i New York, USA, förstörda i en terroristattack den 11 september 2001, se World Trade Center
 Petronas Twin Towers – i Kuala Lumpur, Malaysia
 Twin Towers – två byggnader  i Frankfurt am Main, Tyskland, se Deutsche Bank-Hochhaus
 Twin Towers – smeknamn på en fotbollstadium i London, Storbritannien, se Wembley Stadium (1923)

Se även 
 Kungstornen, tvillingtorn vid Kungsgatan i Stockholm

Tvåtal